Пашнино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пашнино — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Пашнино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Пашнино — село в Канашевском сельском поселении Красноармейского района Челябинской области.
 Пашнино 1-е — деревня в Лазурненском сельском поселении Красноармейского района Челябинской области.
 Пашнино 2-е — деревня в Лазурненском сельском поселении Красноармейского района Челябинской области.